Wahlkreis Worbis steht für folgende Landtagswahlkreise:

 Wahlkreis Worbis I
 Wahlkreis Heiligenstadt – Worbis II